In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 605:

 Interstate 605 (Kalifornien)
 Interstate 605 (Washington)